Murtaz Kalisztratovics Hurcilava (Bandza, 1943. január 5. –) szovjet válogatott grúz labdarúgó, edző.

Források 
 

1943-ban született személyek
Élő személyek
Szovjet labdarúgók
Grúz labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Dinamo Tbiliszi labdarúgói
Az 1966-os világbajnokság labdarúgói
Az 1968-as Európa-bajnokság labdarúgói
Az 1970-es világbajnokság labdarúgói
Az 1972-es Európa-bajnokság labdarúgói
Az 1972. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
Szovjet olimpiai bronzérmesek